Scylla steht für:
 lateinische Namensform von Skylla, einem Meeresungeheuer aus der griechischen Mythologie
 alter lateinischer Name für die Weiße Meerzwiebel
 (155) Scylla, einen Asteroiden
 Scylla (Gattung), eine Gattung der Schwimmkrabben
 HMS Scylla (F71), eine britische Fregatte der Leander-Klasse, die 2004 vor Cornwall versenkt wurde
 Scylla (Reederei), eine Schweizer Reederei
 Scylla (Datenbank), ein verteiltes Datenbankmanagementsystem
 Scylla (Rapper), ein belgischer Musiker
 Scylla (Seekabel), ein Seekabel zwischen den Niederlanden und Großbritannien

Sonstiges:
 Scylla-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Skylla (Begriffsklärung)
 Scilla
 Sylla